Un procès-verbal est :
 le compte rendu, par une personne qualifiée, de la séance d'une assemblée, d'une réunion ou d'une session. Les sténotypistes de conférences sont des professionnels diplômés qui établissent des procès-verbaux in extenso et des synthèses de réunions ou de débats ;
 en justice française, un acte juridique écrit par un agent public, voir Procès-verbal en droit français.
 En droit suisse, un document consignant les audiences d'un tribunal ou d'une autre autorité.

Notes et références

Voir aussi 
 Greffier
 Jugement (droit)